Ashley Cain (kunstschaatsster)
Ashley Cain (voetballer)